Amerikai Egyesült Államok
Wardsboro (város, Vermont)
Wardsboro (statisztikai település, Vermont)